Freatisch slaat op onafgesloten grondwater en kan in de volgende begrippen voorkomen:
In de hydrologie:
freatisch grondwater
freatisch vlak
In de vulkanologie:
freatische eruptie